Le championnat du Royaume-Uni de snooker 2016 est un tournoi de snooker se déroulant en Angleterre, parrainé par le groupe , opérateur britannique de jeux, de paris, de poker, de bingo et de casino. Cette compétition est classée en catégorie de classement (comptant pour le classement mondial) et pour la saison 2016-2017 de snooker.

Le tournoi a eu lieu du 22 novembre au 4 décembre 2016 au Barbican Centre de York. Il se présente comme la première épreuve de la triple couronne qui se poursuivra en janvier 2017 avec le Masters et se terminera en avril-mai 2017 par le championnat du monde.

L'épreuve est gagnée par le joueur anglais Mark Selby qui bat son compatriote Ronnie O'Sullivan sur le score final de 10 à 7 et remporte ainsi ce tournoi pour la deuxième fois.

Le joueur nord-irlandais Mark Allen a réalisé le premier 147 de sa carrière (le  officiel en tournoi) au cours de la  partie de son match de deuxième tour contre l'Anglais Rod Lawler.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quarts de finaliste : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 
 Plus haut break : 
 Dotation totale : 
Le « rolling 147 prize » pour un break maximum est fixé à .

Tableau 
Le programme des rencontres est le suivant :
 mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016 : matchs du premier tour,
 samedi 26 et dimanche 27 novembre : matchs du deuxième tour,
 lundi 28 et mardi 29 novembre : matchs des ,
 mercredi 30 novembre et jeudi  décembre : matchs des ,
 vendredi 2 décembre : matchs des quarts de finale,
 samedi 3 décembre : matchs des demi-finales,
 dimanche 4 décembre : match de la finale.

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 147, 137, 136, 136, 132, 105  Mark Allen 
 141, 126  Mark King
 140  Jimmy Robertson
 137, 134, 120, 119, 109, 107, 102, 101, 100, 100  Mark Selby
 137  Scott Donaldson
 136, 101  Joe Perry
 134, 131, 130, 130, 129, 124, 112, 106, 103, 101  Ronnie O'Sullivan
 134  Michael Georgiou
 132, 126, 106, 101  John Higgins
 131, 106  Noppon Saengkham
 130  Alan McManus
 129  Barry Hawkins
 128, 125, 118, 114, 100  Marco Fu
 128, 116, 112, 101, 101  Stephen Maguire
 127, 121, 108  Stuart Bingham
 127  Jamie Jones
 126, 118  Ryan Day
 126, 108, 102  David Gilbert
 126  Gary Wilson
 125, 110  Liam Highfield
 125, 105, 105  Zhang Anda
 123, 120  Sam Baird
 122  Wang Yuchen
 121  Mark Williams
 119, 115, 112, 110, 103  Shaun Murphy
 119  Dominic Dale
 119  Xiao Guodong
 116, 111, 100  Ali Carter
 113, 111, 111, 101, 100  Fergal O'Brien
 113  Kurt Maflin
 113  Sanderson Lam
 112  Hammad Miah
 112  Robbie Williams
 109  Judd Trump
 108  Rory McLeod
 107, 103  Mark Davis
 107, 100  Liang Wenbo
 106  Mark Joyce
 105  Igor Figueiredo
 104  Anthony McGill
 103  Robin Hull
 103  Martin Gould
 102, 102  Luca Brecel
 102  Yan Bingtao
 101  Ben Woollaston
 100  Josh Boileau

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références 

2016
Événement sportif international en Angleterre
York
Snooker en 2016
Sport en Angleterre en 2016
Sport en novembre 2016
Sport en décembre 2016